Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 2005/2006 – 63. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Pucharu UEFA sezonu 2006/2007. Tym razem trofeum wywalczył Bayern Monachium. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Uczestnicy

Plan rozgrywek 		
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 6 części:		
 Runda 1: 19–22 sierpnia 2005	
 Runda 2: 25–26 października 2005		
 Runda 3: 20–21 grudnia 2005		
 Ćwierćfinał: 24–25 stycznia 2006		
 Półfinał: 11–12 kwietnia 2006		
 Finał: 29 kwietnia 2006 na Stadion Olimpijski w Berlinie

Pierwsza runda 		
Mecze rozegrano od 19 do 22 sierpnia 2005 roku.		
		
		

	

		
		
		
		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
|}

Druga runda 		
Mecze rozegrano 25 i 26 października 2005 roku.		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
|}

Trzecia runda 		
Mecze rozegrano 20 i 21 grudnia 2005 roku.		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
|}

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Statystyki 
Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Puchar Niemiec na fussballdaten.de

2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2005 w Niemczech
2006 w Niemczech
!